Wilhelm Rullmann ist der Name folgender Personen:

* Wilhelm Rullmann (Amtmann) (1801–1865), deutscher Verwaltungsjurist und Politiker
 Wilhelm Rullmann (Journalist) (1841–1918), deutscher Journalist und Schriftsteller